Евгений Бабич:
 Бабич, Евгений Макарович (1921—1972) — советский хоккеист.
 Бабич, Евгений Петрович (1886—1964) — советский учёный, доктор технических наук.